Callcott ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Wall Callcott (1779–1844), britischer Maler
 Maria Callcott (1785–1842), britische Botanikerin